Le Théorème de Gromov du  mathématicien franco-russe du même nom, peut désigner l'un des résultats suivants : 
 Le théorème de non-plongement de Gromov en géométrie symplectique
 Le théorème de Gromov sur les groupes à croissance polynomiale en théorie géométrique des groupes
 Le théorème de compacité de Gromov en géométrie riemannienne

Gromov